Pong steht für:

 Pong, Videospiel von Atari
 pong, Antwort auf ein Echo-Request, siehe Ping (Datenübertragung)
 Amphoe Pong, Landkreis in Thailand 

Person:
 Élodie Pong (* 1966), Schweizer Künstlerin und Filmemacherin
 Erica Pong (* 1989), australische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Ping Pong
 Pong redivivus